Università di Tolosa III Paul Sabatier (Université Toulouse-III-Paul-Sabatier) – università francese
 Université-Paul-Sabatier – stazione della metropolitana di Tolosa